57-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 10 апреля 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал французский велогонщик Джонатан Ивер  из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 127 гонщиков. До финиша доехали 89 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Классика Примавера 2011  на FirstCycling
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2011 году
Апрель 2011 года